Шевр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бэчилэ, Илинка (род. 1998) — румынская певица и йодлер.
  (род. 1983) — профессиональный румынский футболист.
 Бэчилэ, София (в замужестве Надежде; 1856—1946) — румынская писательница, переводчица и общественный деятель.